Хел се може односити на:
 Хел (подземни свијет), подземни свијет у нордијској митологији
 Хел (град), град у Пољској
 Хел (полуострво), полуострва на обали Балтичког мора
 Хел (енергетски напитак), пиће пореклом из Мађарске
 Хела (нордијска митологија), богиња у нордијској митологији